Олимпи́йский почётный дипло́м (, ) — награда, вручавшаяся Международным олимпийским комитетом за вклад в развитие спорта или за пропаганду олимпийских идей. Был учреждён в 1905 году на конгрессе МОК в Брюсселе, с 1974 года заменён на Олимпийский орден. 

Не следует путать олимпийский почётный диплом с олимпийским дипломом, который вручается всем спортсменам, занявшим в личном или командном первенстве места с 4-го по 6-е. В отличие от него, Олимпийский почётный диплом мог также вручаться политикам, журналистам, спортивным судьям и прочим лицам, не принимавшим личного участия в Олимпийских играх.

За время вручения диплома его обладателями стали 55 человек и 2 организации. Ниже приводится полный список получателей Олимпийского почётного диплома:

Примечания

Литература 
 
 

Олимпийский почётный диплом